Bright (Australië), een plaats in de Australische staat Victoria
Bright (Echosmith), een muzieknummer uit 2015
Bright (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Bright (naturalisme), iemand met een naturalistisch wereldbeeld die vertrouwt op wetenschappelijke inzichten
Bright (tijdschrift), een tijdschrift
Bright (film), een film uit 2017
Bright (televisieprogramma), televisieprogramma over actuele ontwikkelingen in techniek en consumentenelektronica
Bright FM, een christelijk radiostation voor Nederland

Personen
Ben Bright, een Nieuw-Zeelandse triatleet
Charles Tilston Bright, een Brits elektrotechnicus
Richard Bright, een Amerikaanse acteur
Torah Bright, een Australisch snowboardster